«Talk»:

 «Talk» — альбом британской рок-группы Yes.
 «Talk» — песня американского исполнителя Халида.
 «Talk» — песня британской группы Coldplay.